Демонетизация — многозначный термин. Возможные значения:

 Демонетизация — утрата каким-то товаром (например, металлом или товарными деньгами в форме монет) статуса законного средства платежа, роли всеобщего эквивалента, всех или части функций денег, в том числе:
 Демонетизация золота — утрата всех или части функций денег золотом. 
 Демонетизация льгот — замена денежных компенсаций льготами в России в середине 2000-х годов (см. раздел «Демонетизация льгот» в статье «Монетизация льгот»).
 Демонетизация экономики — обеспеченность экономики деньгами, которая выражается через коэффициент монетизации экономики (см. раздел «Демонетизация экономики» в статье «Монетизация экономики»).